Webster County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Webster County, Georgia
 Webster County, Iowa
 Webster County, Kentucky
 Webster County, Mississippi
 Webster County, Missouri
 Webster County, Nebraska
 Webster County, West Virginia

Se även
 Webster Parish i Louisiana